Die Trofeo Città di Brescia 2014 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. November 2014 in Brescia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Brescia